Lala Abdul Rashid (1922-1988), Pakistaans hockeyer
 Abdul Rashid (marathonloper) (1928), Pakistaans marathonloper
 Mohammad Rashid (1941), Pakistaans hockeyer
 Abdul Rashid (1947) (1947), Pakistaans hockeyer
 Abdul Rashid Al-Hasan (1959), Pakistaans hockeyer
 Abdul Rashid (hordeloper) (1979), Pakistaans hordeloper
 Abdul Rashid (schutter), Pakistaans schutter